Па́ддас (), также мы́за Па́да () — рыцарская мыза в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония. Находится на территории деревни Пада. 

Согласно историческому административному делению мыза относилась к приходу Виру-Нигула.

История мызы

XVI—XVII века 
Первые сведения о мызе относятся к 1505 году. 

Мыза находится по правой стороне дороги, ведущей в Сонда, на высокогорье в долине реки Пада. Её скотоводческой мызой была мыза Воорсель (, ). 

По площади мыза Паддас была одной из самых больших в Эстляндской губернии, ей принадлежало 10 тысяч десятин земли.

До 1620-х годов мыза Пада находилась во владении семейства Лёвенвольде (Löwenwolde), затем — Беллингсгаузенов (Bellingshausen).

XVIII век
В середине 18-ого столетия мыза по наследству перешла семейству Штакельбергов (Stackelberg). В конце 18-ого столетия мыза принадлежала послу России в Польше Отто фон Штакельбергу, который построил на ней один из самых великолепных особняков того времени. 

Господский особняк в стиле раннего классицизма, возведение которого завершилось в 1782 году, был построен по проекту петербургского архитектора французского происхождения Жана-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота. 

В 1803 году граф Густав Оттонович Штакельберг продал мызу графу  (Peter von Manteuffel).

«Сумасшедший граф» — пионер авиации 
Граф Петер фон Мантейфель был известен своей любовью к эстонскому крестьянству и эстонской культуре; он является автором написанных на чистом эстонском языке сборников деревенских историй “Aiawite peergo walguses”, “Villem Navi ellopävad” и стихотворного диалога “Üks Ennemuiste lugu ühhe Warga peäle”. Ему принадлежало 12 мыз по всей Эстонии. И хотя он вошёл в историю Эстонии как писатель, было у графа ещё одно хобби: воздухоплавание. 

Согласно легендам балтийских немцев, эксцентричный мызник, прозванный в народе «сумасшедшим графом», построил несколько «летательных машин с крыльями и педалями» и в начале 19-ого столетия с помощью своих работников осуществил первые попытки полётов в Российской империи. Одна из них была предпринята на землях его мызы Равила, другая — с крыши господского особняка на мызе Пада, но все полёты завершились неудачей. Обломки летательного аппарата лежали на территории мызы Пада до последних дней мировой войны. 

Об этих событиях есть отрывочные сведения в издании на немецком языке “Baltische Monatsschrift. Band 68”, а также в эстонской газете “Esmaspäev” от 21 января 1939 года.

XIX век 
В 1843 году мызу получила по наследству дочь графа Петера фон Мантейфеля — Луиза (Louise von Manteuffel), которая вышла замуж за сына немецкого писателя Августа фон Коцебу Морица фон Коцебу (Moritz von Kotzebue). В 1894 году мыза отошла во владение дворянского семейства Шиллингов (Schilling).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как Паддасъ.

XX—XXI века 
Главное здание мызы было сожжено в 1917 году революционными солдатами (есть, однако, мнение, что особняк поджёг сам владелец — барон Шиллинг) и с того времени стоит в руинах. 

Последним собственником мызы до её отчуждения в 1919 году был Альфред фон Шиллинг.

В настоящее время в качестве жилого дома используется бывший дом управляющего мызой. В 2008 году там проживали 5 человек, и реновацией здания занималось волостное управление. В советское время в этом доме располагалась контора колхоза «Линнусе» и после неё — контора Падаского отделения колхоза «Виру-Нигула». В качестве жилого дома также много лет использовалась мызная маслобойня. Оба дома построены во второй половине 19-го столетия.

Руины главного здания находятся в частной собственности и принадлежат Гельмуту Тийлену (Helmut Tiilen).

Главное здание
Двухэтажный господский особняк имеет симметричный основной план, характерный для представительских зданий 18-ого столетия. На переднем и заднем фасадах — по три ризалита. Первоначально у здания была вальмовая крыша. У трёхэтажного центрального ризалита был плоский треугольный фронтон и балкон на втором этаже. Руины здания находятся во дворе, окружённом оградой, сохранилось большинство внешних стен.

Парк 
Большой мызный парк, окружающий главное здание и состоящий из нескольких частей, расположен на высоком берегу долины реки Пада. Перед господским домом ранее была овальная парадная площадь с регулярной планировкой. Её окружала дорога, к которой с трёх сторон сходились дубовые и липовые аллеи, в небольшой степени сохранившиеся. Главный въезд вёл к центру здания. Окружённый кустарником газон и дорогу ограничивала низкая декоративная деревянная ограда. В настоящее время место въездной площади едва угадывается. Мыза имеет ограду из массивных валунов.

Часть парка за господским домом была решена в стиле свободной планировки. На террасе у дома находился фонтан, из окон открывались красивые виды на долину реки. На южном холме стоял парковый павильон. К настоящему времени от фонтана остались только фрагменты, красивые виды исчезли из-за разросшихся деревьев. Сохранились фрагменты дороги из булыжника, которая вела с южного холма вниз к реке. В парке раньше был пруд, в котором выращивали карпов. У развалин водочной фабрики начинается ручей, который впадает в реку. Через реку вели мосты, к настоящему времени не сохранившиеся. На другом берегу реки Пада находится лесопарк с единичными тропинками. Там раньше также был длинный мыс, с которого открывались виды на речную долину и господский особняк. На мысе когда-то стоял памятник, от которого сохранилось только вырезанное из гранита основание.

Парк имеет богатую растительность. Из пород деревьев самые многочисленные — клён, липа, дуб и берёза. В лесопарке доминирует сосна обыкновенная.

Мызный комплекс 
В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесены 13 объектов мызного комплекса:
 руины главного здания (при инспектировании 20.07.2013 находились в плохом состоянии);
 парк (при инспектировании 03.07.2014 находился в плохом состоянии);
 ограда мызы (при инспектировании 20.07.2013 находилась в удовлетворительном состоянии);
 каретник-конюшня (при инспектировании 21.10.2013 находилась в плохом состоянии);
 амбар (при инспектировании 20.07.2013 находился в хорошем состоянии);
 водочная фабрика (при инспектировании 03.07.2012 находилась в разрушенном состоянии);
 винный погреб (при инспектировании 23.03.2017 находился в плохом состоянии);
 дом управляющего (при инспектировании 28.06.2011 находился в удовлетворительном состоянии);
 хлев (при инспектировании 05.07.2018 находился в аварийном состоянии);
 парник (при инспектировании 20.07.2013 находился на реставрации);
 маслобойня (при инспектировании 20.07.2013 находилась в удовлетворительном состоянии);
 водяная мельница (при инспектировании 30.01.2013 находилась в разрушенном состоянии);
 вспомогательная постройка водяной мельницы (при инспектировании 30.01.2013 находилась в разрушенном состоянии).

Фотографии 
 Фотография главного здания мызы в 1917 году

Примечания 

Мызы Эстонии
Памятники культуры Эстонии
Ляэне-Вирумаа
Штакельберги
Коцебу